BPIFB3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 476 амінокислот, а молекулярна маса — 50 342.

Локалізований у цитоплазмі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Некатегоризовані білки